Sterilizzazione – Eliminazione di tutti i microorganismi.
Sterilizzazione – Metodo per il controllo della fertilità maschile e femminile.
Sterilizzazione  – Operazioni con cui la banca centrale neutralizza la liquidità in eccesso.
Sterilizzazione degli alimenti – Trattamento di stabilizzazione delle conserve alimentari

Altri progetti